Primera División 1943 (Chili)
 Primera División 1943 (Argentinië)
 Primera División 1943 (Uruguay)
 Primera División 1943 (Paraguay)
 Primera División 1942/43 - Spanje